Mistrzostwa Świata Kobiet w Snookerza – najważniejszy turniej rankingowy w ramach World Women's Snooker Tour. Od 2022 roku zwyciężczyni turnieju otrzymuje awans do World Snooker Tour.

Finały

Zobacz też 
 Mistrzostwa świata w snookerze

Przypisy 

Mistrzostwa świata w snookerze
Sport w Sheffield